

Patronyme 
 Brad Peyton (né en 1979), réalisateur, scénariste et producteur canadien.
 Elizabeth Peyton (née en 1965), artiste peintre américaine.
 Kim Peyton (1957-1986), nageuse américaine.

Prénom 
 Peyton Kennedy (née en 2004), actrice américaine.
 Peyton List (née en 1986), actrice américaine.
 Peyton Manning (né en 1976), joueur de football américain.
 Peyton Reed (né en 1964), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain.
 Peyton Sawyer Scott est un personnage fictif de la série télévisée Les Frères Scott, interprété par Hilarie Burton.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom américain